

Persone 
 Carlo Rambaldi (1925-2012) – artista degli effetti speciali italiano
 Francesco Rambaldi (1999) – scacchista italiano
 Giulia Rambaldi (1986) – pallanuotista italiana
 Stefano Paolo Rambaldi (1803-1865) – presbitero italiano, fondatore dell'omonima collezione d'opere d'arte
 Vittorio Rambaldi – regista, sceneggiatore e scrittore italiano

Altro 
 Pinacoteca Rambaldi – museo italiano situato nel comune di Sanremo

Pagine correlate
Rambaldo